Ochoz kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Vodioz potok, vattendrag, 
 Ochoz u Tišnova, ort, Södra Mähren, 
 Ochoz (ort), Olomouc, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar